Марк Ма́ркес Алента́ (, , род , , Каталония, Испания) — мотогонщик, пилот команды Repsol Honda Team, шестикратный чемпион мира в классе MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019). Один из самых успешных мотогонщиков в истории, обладатель множества рекордов, самый молодой чемпион MotoGP и первый дебютант-чемпион в премьер-классе с 1978 года (после Кенни Робертса). Маркес также является наиболее титулованным из испанских мотогонщиков.

Младший брат, Алекс Маркес, также является успешным мотогонщиком, чемпионом Moto3 2014 года и Moto2 2019 года. 

На первом Гран-При сезона 2020 года попал в серьезную аварию и получил травму, из-за которой он пропустил весь оставшийся сезон и две первых гонки следующего.

Карьера 
Молодой пилот впервые сел на мотоцикл в 5 лет. Марк начал свою карьеру с эндуро и уже в 2001 году стал чемпионом Каталонии.

Но настоящий талант Маркеса проснулся в 2002 году, когда он сменил эндуро на кольцевые гонки, где в год своего дебюта Марк занял третье место в чемпионате Каталонии.

В 2003 году Марк берёт титул в чемпионате Open Racc 50. В 2004 году Марк Маркес начинает выступать за команду Monlau Competicion под руководством Эмилио Алзамора, и уже в 2005 и 2006 годах в каталонском субчемпионате 125cc зарабатывает два титула подряд.

В 2007 году Маркесу предстоит первое настоящее испытание в испанском чемпионате CEV на мотоцикле KTM 125 FRR от официальной австрийской фабрики. В июне того же года Марк в первый раз поднимается на вершину подиума, благодаря великой победе, одержанной на трассе в Хересе.

Наряду с другими важными результатами, достигнутыми в 2007 году, Маркес наглядно продемонстрировал свои хорошие манеры, добившись международного признания. В 2008 году Марк переходит в чемпионат мира MotoGP в класс 125cc в команду Team KTM Repsol.

Опять же, результаты не заставили себя ждать, один из самых молодых гонщиков в свой дебютный год завершает сезон чемпионата мира в первой десятке. Марк Маркес стал самым молодым испанским пилотом в мотоспорте, поднявшись на подиум чемпионата мира в 15 лет и 126 дней, отняв рекорд у Дани Педросы.

В году, добившись 10 побед за сезон, Марк становится чемпионом мира в классе 125cc в 17-летнем возрасте, став самым молодым испанским пилотом в этом достижении.

В году Марк перешёл в Moto2. Старт сезона получился неудачным: в первых трёх Маркес не смог финишировать из-за аварий. Однако затем, Марк одержал семь побед по ходу сезона (первую во Франции, в Ле-Мане) и занял по итогам сезона второе место, уступив титул Штефану Брадлю.

Чемпионом Moto2 Марк Маркес стал на следующий год. На его счету 9 побед, 14 подиумов в 17-ти гонках. Благодаря таким результатам Марк смог перейти в Moto GP

С сезона 2013 года выступает за команду Repsol Honda Team чемпионата Moto GP (напарником Дани Педросы). Что интересно, до 2013 года действовало правило новичков, то есть пилот только что пришедший в королевский класс, не мог выступать за «заводскую» команду. С 2013 года данное правило упразднено, и Маркес станет первым новичком класса перешедшим сразу в «заводскую» команду.

В первой же своей гонке в королевском классе Марк Маркес поднялся на подиум. А уже на втором Гран-при в Остине на трассе Америк одержал свою первую победу в Moto GP.

Выиграл титул чемпиона в первом же сезоне MotoGP. В возрасте 20 лет и 266 дней Маркес стал самым молодым пилотом, которому удалось взять титулы во всех трех классах.

В 2019 году одержал победу на этапе чемпионата мира  MotoGP Гран-при Франции, который проходил  на автодроме Ле-Мане.

В 2019 году Марк Маркес выиграл квалификацию MotoGP Гран-при,который проходил в Японии на трассе Монтеги.

Статистика

По сезонам 
На 14 ноября 2021

По классам

Результаты выступлений 

* Сезон продолжается.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Русскоязычный сайт о Марке Маркесе

Мотогонщики Испании